Тератома (от  → род. п.  — чудовище +  — опухоль) — опухоль, образующаяся из гоноцитов, наиболее часто в яичниках у женщин, в яичках у мужчин, в крестцово-копчиковой области у детей, а также в мозге. Представляет собой ткань или даже орган, нетипичный для локализации опухоли: в тератоме могут присутствовать волосы, мышечная ткань, костная ткань, реже более сложные органы — глаз, туловище, конечности.

Согласно гипотезе, основывающейся на клиническом феномене  (Эмбрион в эмбрионе), по крайней мере в некоторых случаях, причиной появления тератомы () является крайне недоразвитый паразитический сиамский близнец, образующийся в результате нарушения координации во взаимоотношениях (аномальной индукции) между стволовой клеткой и её микроокружением — так называемой нишей на одной из стадий эмбриогенеза.

Классификация 
Тератомы классифицируют по нескольким разрядам риска, от доброкачественных до явно злокачественных. 

По гистологическому строению различают зрелую и незрелую тератому. Зрелые тератомы являются доброкачественными, высокодифференцированными опухолями. Гистологически может быть зрелая нейроглия, кости, волосы, хрящи, гепатоциты, гладкие и поперечно-полосатые мышцы, энтеральные железы, структуры, напоминающие респираторный тракт.

Незрелые тератомы имеют не полностью дифференцированные соматические структуры, они имеют свойство метастазировать, причём в метастазах могут встречаться ткани разной степени дифференцировки, в том числе и те, которых нет в первичной опухоли.   

Классификация по F.Gonzaler—Crussi, 1982г.      

1.  Доброкачественные тератомы   
 зрелые;
 незрелые;
2.  Злокачественные
 с очажками клеток герминогеноклеточных опухолей
герминома;
эмбриональный рак;
опухоль желточного мешка;
хориокарцинома;
 с негерминоклеточными компонентами:
саркома;
рак;
злокачественные эмбриональные опухоли;
смешанные.
незрелая тератома, злокачественная.

В зависимости от локализации тератомы различают:
 крестцовое-копчиковые;
 тератомы средостения;
 тератомы головы и шеи;
 абдоминальные экстрагонадные тератомы;
 тератомы яичников;
 тератомы яичка;
 тератомы редких локализаций.

Диагностика 
Для диагностики тератом применяют инструментальные методы исследования:

 УЗИ;
 МРТ;
 КТ;
 внутривенная урография.

Лечение 
Тактика лечения зависит от многих факторов, таких, как возраст пациента, локализация и гистологическое строение опухоли. Возможно как только хирургическое лечение, так и хирургическое лечение в совокупности с химиотерапией.

См. также 

 Анти-NMDA-рецепторный энцефалит — ассоциирован с тератомами яичников
 Гамартома

Примечания 

Акушерство
Онкология